Purbrook steht für:
 Purbrook (Ort), Dorf in Hampshire, England

Purbrook ist der Familienname folgender Personen:
 Colin Purbrook (1936–1999), britischer Jazzmusiker